Teun steht für:

 eine indonesische Insel der Barat-Daya-Inseln, siehe Teun
 eine Sprache, die früher auf dieser Sprache gesprochen wurde, siehe Teun (Sprache)
 ein indonesisches Dorf in Westtimor, siehe Teun (Rai Manuk)